Му́би:
 Муби — город в Нигерии, штат Адамава.
 Муби — народ, живущий в центральных районах Чада на территории северо-восточной части региона Гера (супрефектура Мангальме).
 Муби — язык восточночадской ветви чадской семьи, язык народа муби.
 Муби — группа языков восточночадской ветви чадской семьи, распространённых в центральной и восточной частях Чада.